Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1992—1993 стала итальянская «Парма», обыгравшая в финале «Антверпен». Оба клуба впервые достигли финала. В этом розыгрыше количество участников увеличилось вследствие распада СФРЮ и СССР.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй этап

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1992-93 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА